Etxebarria peut faire référence à :

Patronymie 

 David Etxebarria (1973- ) est un ancien coureur cycliste espagnol ;
 Gonzalo Etxebarria (1954-) est un artiste-peintre ;
 Lucía Etxebarría (1966- ) est une écrivaine espagnole ;
 Unai Etxebarria (1972- ) est un ancien coureur cycliste vénézuélien ;
 Beñat Etxebarria (1987- ) est un footballeur espagnol ;
 Toribio Etxebarria (1887-1968)est un écrivain, bertsolari et académicien basque espagnol.

Toponymie

 Etxebarria est une municipalité et un village dans la province de la Biscaye en Espagne.

Voir aussi
 Etxe